Лас Каролинас има више значења:

 Лас Каролинас, Хуан Флорес (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Каролинас (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Каролинас (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Каролинас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Каролинас (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каролинас (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каролинас (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каролинас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каролинас (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каролинас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каролинас (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каролинас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каролинас (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каролинас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каролинас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каролинас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Каролинас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Каролинас (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Каролинас (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Каролинас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Каролинас, Аграристас Унидос (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Каролинас (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Каролинас, Кахурара, Уерта (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Каролинас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Каролинас (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Каролинас, Побладо Нуеве (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Каролинас, Ерманос Лопез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику